Sith se poate referi la:
Sith, un ordin de Dark Jedi din care fac parte aproape toți eroii negativi din Star Wars
Sith, o specie de umanoizi care au fost cuceriți și subjugați de către mai sus numitul ordin